

Квільно — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Квільно — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства